Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a női 100 méteres gyorsúszás versenyeit augusztus 18-án és 19-én tartották. A versenyszámban 32-en indultak. A győztes az NDK-beli Kornelia Ender lett, aki a döntőben világcsúcsot úszott. A magyar induló Bedekovics Krisztina a 25., Pelle Judit a 11. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság